Il doppio del torneo di tennis Majorca Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Daniel Orsanic che hanno battuto in finale Jiří Novák e David Rikl 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (primo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (finale)

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Daniel Orsanic (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 1998
ATP Tour 1998